Балатональмади () — город на западе Венгрии в медье Веспрем. Население — 8542 человека (2001).

Город расположен на побережье Балатона, около северо-восточной оконечности озера, в 15 километрах к юго-востоку от столицы медье — Веспрема и на таком же расстоянии в северо-востоку от Балатонфюреда. Через город проходят автомобильная и железные дороги, ведущие вдоль северного побережья Балатона.

Город образован слиянием нескольких деревень, в 1952 году к Балатональмади был присоединен Капталанфюред, в 1971 году — Вёрёшберени.

Население

Города-побратимы

Примечания

Города Венгрии